Savini ist der Nachname folgender Personen:

 Filippo Savini (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Gaetano Savini (1909–1987), italienischer Designer und Mitgründer von Brioni (Modeunternehmen)
 Tom Savini (* 1946), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler, Stuntman, Schauspieler und Regisseur

Siehe auch:
 Savigny